Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

 322e régiment d'artillerie
 322e régiment d'infanterie